Steve Webb ist der Name folgender Personen:

 Steve Webb (Politiker) (Stephen John Webb; * 1965), britischer Politiker
 Steve Webb (Eishockeyspieler) (Stephen Webb; * 1975), kanadischer Eishockeyspieler